Línea 44 puede referirse a:
 Línea 44 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 44 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 44 de autobuses del EMT de Madrid.
 Línea 44 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.